Наталья Васильевна Ермолович (), в девичестве Коленчукова — советская белорусская легкоатлетка, специалистка по метанию копья. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1980-х годах, победительница и призёрка ряда международных стартов, первенств всесоюзного и республиканского значения, участница летних Олимпийских игр в Сеуле. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Наталья Коленчукова родилась 29 апреля 1964 года в городе Рогачёве Гомельской области Белорусской ССР.

Занималась лёгкой атлетикой в Могилёве под руководством тренера А. Медведева, состояла в добровольных спортивных обществах «Спартак» и «Труд», представляла Профсоюзы. Проходила подготовку в Училище олимпийского резерва (1978—1980), окончила Белорусский государственный институт физической культуры (1989).

Впервые заявила о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1984 года, выиграв бронзовую медаль в метании копья на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере (61,40). Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но Советский Союз вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировал эти соревнования по политическим причинам. Вместо этого она приняла участие в альтернативном турнире «Дружба-84» в Праге, где метнула копьё на 59,74 метра и разместилась на восьмой позиции итогового протокола.

В 1985 году на чемпионате СССР в Ленинграде с личным рекордом 69,86 метра превзошла всех соперниц и завоевала золотую медаль. Попав в состав советской сборной, выступила на Кубке Европы в Москве, где с результатом 65,92 стала третьей.

В 1986 году победила на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере (65,68), взяла бронзу на Играх доброй воли в Москве (60,58) и серебро на чемпионате СССР в Киеве (65,08), заняла шестое место на чемпионате Европы в Штутгарте (62,84), получила серебро на IX летней Спартакиаде народов СССР в Ташкенте (59,56).

В 1987 году была лучшей на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере (63,50) и на летнем чемпионате СССР в Брянске (67,40), показала второй результат на Кубке Европы в Праге (64,42), заняла седьмое место на чемпионате мира в Риме (65,52).

На зимнем чемпионате СССР по длинным метаниям 1988 года в Адлере с результатом 63,04 добавила в послужной список ещё одну награду золотого достоинства. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сеуле — благополучно преодолела предварительный квалификационный этап, тогда как в финале метнула копьё на 64,84 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на шестой строке.

После сеульской Олимпиады Ермолович осталась действующей спортсменкой и продолжила принимать участие в различных легкоатлетических стартах. Так, в 1989 году она одержала победу на чемпионате СССР в Горьком (63,20), выступила на Универсиаде в Дуйсбурге (50,26), заняла пятое место на Кубке мира в Барселоне (57,52).

В 1990 году была третьей на зимнем чемпионате СССР по метаниям в Адлере (61,12) и на летнем чемпионате СССР в Киеве (62,10).

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

После распада Советского Союза ещё некоторое время выступала в независимой Белоруссии, в частности в 1994 году победила на чемпионате страны в метании копья.

Примечания 

Метатели копья СССР
Метатели копья Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы Белоруссии по лёгкой атлетике
Спортсмены Могилёва
Мастера спорта СССР международного класса